Egenhofen steht für:

 Egenhofen, eine  Gemeinde im Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Egenhofen (Kammeltal), ein Ortsteil der Gemeinde Kammeltal, Landkreis Günzburg, Bayern 
 Burg Egenhofen, im Gericht Dachau

Egenhofen ist der Familienname folgender Personen:

 Konrad von Egenhofen († 1472), Sohn des Herzogs Wilhelm III. von Bayern